Tennis — третий студийный альбом Криса Ри, выпущенный в 1980 году, и первый его альбом, где он выступил как продюсер. В 1992 году был переиздан на лейбле Warner-Elektra-Atlantic.

Список композиций

Синглы 
 «Tennis» с бонус-треком «If You Really Love Me».
 «Dancing Girls» с бонус-треком «Friends Across the Water».

В записи участвовали

Примечания 

Альбомы 1980 года
Альбомы Криса Ри
Альбомы Magnet Records
Альбомы Warner Music Group